

Теплянка — річка; права притока Вагу.

Теплянка — селище у Балаклійському районі Харківської області.
 Теплянка — річка у Балаклійському районі Харківської області.